Anker Jørgensen, Deens politicus
 Ann Eleonora Jørgensen, Deens actrice
 Ann-Lou Jørgensen, Deens badmintonspeelster
 Casper Jørgensen, Deens wielrenner
 Dan Jørgensen, Deens politicus
 Else Nikitits Jørgensen, Noors zangeres
 Emil Jørgensen, Deens voetballer
 Flemming Jørgensen, Deens zanger en acteur
 Henrik Jørgensen, Deens atleet
 Jesper Jørgensen, Deens voetballer
 Jonas Aaen Jørgensen, Deens wielrenner
 Mathias Jørgensen, Deens voetballer
 Martin Jørgensen, Deens voetballer
 Nicolai Jørgensen, Deens voetballer
 Olaf Jørgensen, Noors componist en organist
 Patrick Jørgensen, Deens schermer
 Peter Møller Jørgensen, Deens botanicus
 René Jørgensen, Deens wielrenner
 Stine Jørgensen, Deens handbalspeelster
 Theo Jørgensen, Deens professioneel pokerspeler
 Thorwald Jørgensen, Nederlandse thereminist